Mužská dvouhra Rio Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do singlové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený rakouský tenista Dominic Thiem, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Verdasco.

Vítězem se stal 25letý osmý nasazený Diego Schwartzman, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou šestku Fernanda Verdasca po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo po trofeji z Istanbul Open 2016 druhý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP 500. V následném vydání žebříčku ATP z 26. února 2018 se poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky, když mu patřila 18. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2018
ATP World Tour 2018